Heliocephala är ett släkte av svampar. Heliocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heliocephala